Thaleia, een Griekse muze
 Thalia (plant), een plantengeslacht
 Thalia (voornaam), een meisjesvoornaam
 Thalia (planetoïde), een planetoïde tussen de banen van Mars en Jupiter
 Thalia (boekhandel), een Duitse winkelketen
 Thalía Sodi, een Mexicaanse zangeres/actrice
 Thealia (prijs), een Vlaamse prijs voor theaterpersoonlijkheden
 Thalia (Rotterdam), een voormalige Rotterdamse bioscoop
 Thalia (Den Haag), een voormalige Haagse bioscoop
 Thalia (Paramaribo), een theater in Paramaribo
 Thalia (IJmuiden), een theater in IJmuiden
 een type Renault; zie Renault Clio
 Thalia Theater, een theater in Hamburg
 Thalia (Merk), een merk met verzorgingsproducten
 Thalia, studievereniging voor informatica en informatiekunde van de Radboud Universiteit Nijmegen
 Thalia (Coolvest)
 Thalia (Hoogstraat)